12 Armia (RFSRR)
 12 Armia (Imperium Rosyjskie)
 12 Armia (III Rzesza)